Своя́чка, рідко своя́киня, діал. свість, шва́грова — термін свояцтва, сестра дружини, це родичка, яка з'являється у чоловіка в результаті укладення шлюбу. Чоловік своячки йменується свояком.

Див. також 
 Зовиця
 Швагер

Примітки

Посилання 
 Терміни генеалогії .
 Ступені спорідненості і ступеня властивості

Жіночі сімейні ролі